

Patronymes 

 Pietro Ingrao (1915-2015), résistant, journaliste et homme politique italien ;
 Christian Ingrao (1970-), historien français ;
 Marco Ingrao (1982-), footballeur belgo-italien.

Patronyme italien